Зименко — украинский дворянский род представители которого имели графские титулы (Трансильвания и Пруссия). Восходит к XVI веку. Представители средней украинской шляхты имели дальнюю родственную связь с высшими монархическими династиями Европы. В жалование от князя Трансильвании был получен титул графа, а позже и барона. Временно находились на службе у князей Острожских. Представители рода всегда поддерживали свободную Украину и православную церковь. Князем Константином Острожским семье был дарован герб. С тех пор начали считаться магнатами.

Ярослав Зименко был писарем у князя Константина Острожского. Его сыну Игорю был дарован герб и усадьба в поместье Острожских.

Александр Зименко являлся советником Богдана Хмельницкого, а также героем Восстания Хмельницкого. Позже он уехал в Венецию где сделал блестящую карьеру и получил титул рыцаря. Его внук Марк Зименко служил при дворце королевы Англии и ему также был жалован титул эсквайра. Он купил небольшую усадьбу в Лондоне где и умер.

После этого род потерял былую славу.